Friedrich August I. von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich August I. (auch August der Starke; 1670–1733), Kurfürst von Sachsen, König von Polen und Großfürst von Litauen, siehe August II. (Polen)
 Friedrich August I. (Sachsen) (1750–1827), König von Sachsen